Aleksander Afanasjew – rosyjski badacz folkloru i literatury
 Alina Afanasjew – polska artystka, scenograf
 Arkadij Afanasjew – radziecki piłkarz, występował m.in. w Pogoni Szczecin
 Jerzy Afanasjew – pisarz, poeta i reżyser
 Jurij Afanasjew – historyk i polityk rosyjski
 Wiktor Afanasjew – ujednoznacznienie

Zobacz też 
 Michaił Afanasjeu